

Студийные альбомы 
 1969 — Empty Sky
 Дата официального выпуска: 3 июня
 Высшее место в хит-параде: США — 6 (1975); Канада — 30 (1975);
 Мировые продажи: — 1,500 000.

 1970 — Elton John
 Дата официального выпуска: 10 апреля
 Высшее место в хит-параде: Великобритания — 11; США — 4; Япония — 40; Канада — 4;
 Сертификация: RIAA — Золотой;
 Мировые продажи: — 7 000 000.

 1970 — Tumbleweed Connection
 Дата официального выпуска: 30 октября
 Высшее место в хит-параде: Великобритания — 2; США — 5; Япония — 30; Канада — 4;
 Сертификация: RIAA — Платиновый;
 Мировые продажи: — 7 000 000.

 1971 — Madman Across The Water
 Дата официального выпуска: 5 ноября
 Высшее место в хит-параде: Великобритания — 41; США — 8; Италия — 14;
 Сертификация: RIAA — 2 x Мульти-Платиновый;
 Мировые продажи: — 8 000 000.

 1972 — Honky Chateau
 Дата официального выпуска: 19 мая
 Высшее место в хит-параде: Великобритания — 2; США — 1; Германия — 43; Италия — 5;
 Сертификация: RIAA — Платиновый; BPI — Платиновый;
 Мировые продажи: — 9 000 000.

 1973 — Don't Shoot Me, I'm Only The Piano Player
 Дата официального выпуска: 22 января
 Высшее место в хит-параде: Великобритания — 1; США — 1; Австралия — 1; Германия — 16; Италия — 1;
 Сертификация: RIAA — 3 x Мульти-Платиновый; BPI — 2 x Мульти-Платиновый;
 Мировые продажи: — 12 000 000.

 1973 — Goodbye Yellow Brick Road
 Дата официального выпуска: 5 октября
 Высшее место в хит-параде: Великобритания — 1; США — 1; Австралия — 1; Германия — 41; Италия — 5;
 Сертификация: RIAA — 7 x Мульти-Платиновый; BPI — 3 x Мульти-Платиновый;
 Мировые продажи: — 31 000 000.

 1974 — Caribou
 Дата официального выпуска: 28 июня
 Высшее место в хит-параде: Великобритания — 1; США — 1; Австралия — 2; Германия — 30; Италия — 8;
 Сертификация: RIAA — 2 x Мульти-Платиновый; BPI — Платиновый;
 Мировые продажи: — 12 000 000.

 1975 — Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy
 Дата официального выпуска: 23 мая
 Высшее место в хит-параде: Великобритания — 2; США — 1; Австралия — 1; Германия — 22; Франция — 5; Италия — 12;
 Сертификация: RIAA — 3 x Мульти-Платиновый; BPI — Золотой;
 Мировые продажи: — 15 000 000.

 1975 — Rock of the Westies
 Дата официального выпуска: 4 октября
 Высшее место в хит-параде: Великобритания — 5; США — 1; Германия — 33; Италия — 16;
 Сертификация: RIAA — Платиновый; BPI — Золотой;
 Мировые продажи: — 10 000 000.

 1976 — Blue Moves
 Дата официального выпуска: 22 октября
 Высшее место в хит-параде: Великобритания — 3; США — 3; Германия — 39; Франция — 12; Италия — 9;
 Сертификация: RIAA — Платиновый; BPI — Золотой;
 Мировые продажи: — 10 000 000.

 1978 — A Single Man
 Дата официального выпуска: 10 октября
 Высшее место в хит-параде: Великобритания — 8; США — 15; Германия — 17; Франция — 12;
 Сертификация: RIAA — Платиновый; BPI — Платиновый;
 Мировые продажи: — 6 000 000.

 1979 — Victim Of Love
 Дата официального выпуска: 13 октября
 Высшее место в хит-параде: Великобритания — 41; США — 35; Канада — 28; Норвегия — 18;
 Мировые продажи: — 3 000 000.

 1980 — 21 At 33
 Дата официального выпуска: 13 мая
 Высшее место в хит-параде: Великобритания — 12; США — 13; Германия — 21; Франция — 10; Италия — 25;
 Сертификация: RIAA — Золотой; BPI — Золотой;
 Мировые продажи: — 6 000 000.

 1981 — The Fox
 Дата официального выпуска: 20 мая
 Высшее место в хит-параде: Великобритания — 12; США — 21; Германия — 34; Франция — 10;
 Сертификация: BPI — Серебряный;
 Мировые продажи: — 8 000 000.

 1982 — Jump Up!
 Дата официального выпуска: 9 апреля
 Высшее место в хит-параде: Великобритания — 13; США — 17; Германия — 47; Франция — 12
 Сертификация: RIAA — Золотой; BPI — Серебряный;
 Мировые продажи: — 10 000 000.

 1983 — Too Low For Zero
 Дата официального выпуска: июнь
 Высшее место в хит-параде: Великобритания — 7; США — 25; Германия — 5; Франция — 11;
 Сертификация: RIAA — Платиновый; BPI — 2 x Мульти-Золотой;
 Мировые продажи: — 14 000 000.

 1984 — Breaking Hearts
 Дата официального выпуска: июнь
 Высшее место в хит-параде: Великобритания — 2; США — 20; Австралия — 1; Германия — 5;
 Сертификация: RIAA — Платиновый; BPI — Золотой;
 Мировые продажи: — 9 000 000.

 1985 — Ice On Fire
 Дата официального выпуска: ноябрь
 Высшее место в хит-параде: Великобритания — 3; США — 48; Германия — 5
 Сертификация: RIAA — Золотой; BPI — Платиновый;
 Мировые продажи: — 8 000 000.

 1986 — Leather Jackets
 Дата официального выпуска: ноябрь
 Высшее место в хит-параде: Великобритания — 24; США — 91; Германия — 21;
 Сертификация: BPI — Золотой;
 Мировые продажи: — 7 000 000.

 1988 — Reg Strikes Back
 Дата официального выпуска: июнь
 Высшее место в хит-параде: Великобритания — 18; США — 16; Австралия — 13; Германия — 18; Италия — 3;
 Сертификация: RIAA — Золотой; BPI — Серебряный;
 Мировые продажи: — 9 000 000.

 1989 — Sleeping With The Past
 Дата официального выпуска: сентябрь
 Высшее место в хит-параде: Великобритания — 1; США — 23; Австралия — 1; Германия — 22; Франция — 5; Италия — 12;
 Сертификация: RIAA — Платиновый; BPI — 3 x Мульти-Платиновый;
 Мировые продажи: — 14 000 000.

 1992 — The One
 Дата официального выпуска: 22 июня
 Высшее место в хит-параде: Великобритания — 2; США — 8; Австралия — 2; Германия — 1; Франция — 1; Италия — 1;
 Сертификация: RIAA — 2 x Мульти-Платиновый; BPI — Золотой;
 Мировые продажи: — 16 000 000.

 1993 — Duets
 Дата официального выпуска: ноябрь
 Высшее место в хит-параде: Великобритания — 5; США — 25; Австралия — 12; Германия — 10; Италия — 3;
 Сертификация: RIAA — Платиновый; BPI — Платиновый;
 Мировые продажи: — 4 000 000.

 1995 — Made In England
 Дата официального выпуска: 20 марта
 Высшее место в хит-параде: Великобритания — 3; США — 13; Австралия — 6; Германия — 4; Франция — 2; Италия — 4;
 Сертификация: RIAA — Платиновый; BPI — Золотой;
 Мировые продажи: — 10 000 000.

 1997 — The Big Picture
 Дата официального выпуска: 22 сентября
 Высшее место в хит-параде: Великобритания — 3; США — 9; Австралия — 5; Германия — 8; Италия — 1;
 Сертификация: RIAA — Платиновый; BPI — Платиновый;
 Мировые продажи: — 9 000 000.

 2001 — Songs From The West Coast
 Дата официального выпуска: 1 октября
 Высшее место в хит-параде: Великобритания — 2; США — 15; Австралия — 7; Германия — 14; Франция — 19; Италия — 3;
 Сертификация: RIAA — Золотой; BPI — 2 х Мульти-Платиновый;
 Мировые продажи: — 7 000 000.

 2004 — Peachtree Road
 Дата официального выпуска: 8 ноября
 Высшее место в хит-параде: Великобритания — 21; США — 17; Австралия — 44; Германия — 31; Франция — 62; Италия — 25;
 Сертификация: RIAA — Золотой; BPI — Золотой;
 Мировые продажи: — 5 000 000.

 2006 — The Captain & The Kid
 Дата официального выпуска: 18 сентября
 Высшее место в хит-параде: Великобритания — 6; США — 18; Австралия — 37; Германия — 25; Франция — 56;
 Сертификация:
 Мировые продажи: — 9 500 000.

 2010 — The Union (с участием Leon Russell)
 Дата официального выпуска: 19 октября
 Высшее место в хит-параде: Великобритания — 12; США — 3;
 Сертификация:BPI — Серебряный;
 Мировые продажи:

 2013 — The Diving Board
 Дата официального выпуска: 16 сентября
 Высшее место в хит-параде: Великобритания — 3;
 Сертификация:
 Мировые продажи:

 2016 — Wonderful Crazy Night
 Дата официального выпуска: 5 февраля
 Высшее место в хит-параде: Великобритания — 6; Австралия — 11; Италия — 15;
 Сертификация:
 Мировые продажи:

Сборники 
 1974 — Elton John’s Greatest Hits (на английском)
 1977 — Elton John’s Greatest Hits Volume II
 1980 — Lady Samantha
 1980 — Elton John’s Milestones
 1985 — Your Songs
 1987 — Elton John’s Greatest Hits Volume III
 1990 — To Be Connected
 1990 — The Very Best Of Elton John
 1992 — Rare Masters (на английском)
 1992 — Elton John’s Greatest Hits 1976-1986
 1994 — Chartbusters Go Pop! 20 Legendary Covers from 1969/70 as Sung by Elton John
 1994 — Classic Elton John
 1995 — Love Songs (на английском)
 2002 — Greatest Hits (1970 - 2002)
 2005 — Elton John’s Christmas Party
 2007 — Rocket Man - The Definitive Hits (на английском)

Концертные записи 
 1971 — 11-17-70 (на английском)
 1976 — Here And There
 1979 — A Single Man In Moscow
 1987 — Elton John Live In Australia With The Melbourne Symphony Orchestra
 1992 — Elton John Live In Barcelona
 1999 — Live At The Ritz
 2000 — One Night Only
 2008 — Red Piano In Las Vegas Concert

Саундтреки 
 1971 — Friends
 1994 — The Lion King
 1998 — Elton John And Tim Rice's Aida (на английском)
 1999 — The Muse (Soundtrack)
 2000 — Дорога на Эльдорадо
 2005 — Billy Elliot The Musical
 2006 — Lestat: The Musical
 2011 — Gnomeo & Juliet

Джон, Элтон
Джон, Элтон
Джон, Элтон
Джон, Элтон